Le terme Osprey peut désigner :
 Osprey, le balbuzard pêcheur en anglais ;
 V-22 Osprey, un avion de transport militaire américain ;
 Hawker Osprey, un avion militaire anglais de l'entre-deux-guerres ;
 Osprey, nom d'un bateau-feu irlandais aujourd'hui reconverti en bar-spectacle sur les quais de Seine à Paris sous le nom de Batofar ;
 Osprey Publishing, une maison d'édition britannique ;
 Ospreys, une franchise régionale de rugby à XV galloise ;
 Osprey, census-designated place américaine située en Floride.